APA er en forkortelse med forskellige referencer:
 APA - norm -retningslinjer for publikationer
 American Psychological Association – amerikansk forening for psykologer
 American Psychiatric Association – amerikansk forening for psykiatere